Zela ist der Name

 einer antiken Stadt in Kleinasien, heute Zile in der Türkei
 eines auf ein früheres Bistum dieser Stadt zurückgehenden Titularbistums der römisch-katholischen Kirche, siehe Titularbistum Zela
 einer albanischen Sängerin, siehe Vaçe Zela
 einer Schweizer Sängerin und Songwriterin siehe Nadja Zela